Teteriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Teteriwka (Schaschkiw), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schaschkiw
 Teteriwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr

Teteriwka ist zudem der Name eines Flusses in der ukrainischen Oblast Schytomyr, siehe Teteriwka (Fluss).